Leiva es un apellido de origen español y además hace referencia a varios artículos:

Municipios
 Leiva (Nariño), en Colombia;
 Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, Colombia;
 Leiva (España), en La Rioja;

Personas
 Leiva (cantante), componente del desaparecido grupo español Pereza;
Ángela Leiva, cantante de cumbia argentina.
 Ángela T. Leiva Sánchez, botánica cubana que emplea la abreviatura Leiva en sus publicaciones.
 Camilo J. Fernández Leiva, productor chileno de música;
 Francisco Leiva, dramaturgo español del Siglo de Oro.
 Lucas Leiva, futbolista brasileño.
 Cristian Leiva, futbolista argentino.
 Cristián Leiva, entrenador de fútbol chileno.
 Juan Leiva, futbolista chileno.
 Yerko Leiva, futbolista chileno.
 Brian Leiva, futbolista chileno.
 Nahuel Leiva, futbolista argentino.